

Astronomia 
 25892 Funabashi – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Giappone
 Funabashi – città della prefettura di Chiba

Persone 
 Yu Funabashi – calciatore giapponese

Trasporti 
 Stazioni ferroviarie in Giappone
 Stazione di Chitose-Funabashi – Tokyo
 Stazione di Higashi-Funabashi – Funabashi
 Stazione di Minami-Funabashi – Funabashi
 Stazione di Nishi-Funabashi – Funabashi